Pasar Baru (Nederlands: Nieuwe markt) kan verwijzen naar:

 Pasar Baru (Bandung), een markt
 Pasar Baru (Curup), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Ipuh), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Jakarta), een winkelcentrum
 Pasar Baru (Juhar), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Kaur Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Lahat), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Manna), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Medan Kota), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Muara Bulian), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Sawah Besar), een wijk van Jakarta
 Pasar Baru (Seginim), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Sei Tualang Raso), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Sibolga Kota), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Sungai Penuh), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Tebing Tinggi Kota), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasar Baru (Teluk Mengkudu), een bestuurslaag in Indonesië